Windmill Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bristol
 Windmill Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire, w dystrykcie Halton
 Windmill Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Windmill Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Windmill Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Windmill Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w dystrykcie Wakefield
 Windmill Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire